Српска лига Запад у сезони 2008/09. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су зоне - Зона Дунав и Зона Морава.

Клубови у сезони 2008/09.

Табела

Српска лига Запад 

Легенда

Зоне

Спољашње везе 
  на сајту Фудбалског савеза Запада
 Сезона 2008/09. на srbijasport.net

Српска лига Запад
Српске фудбалске лиге у сезони 2008/09.